Berzau ist der Familienname folgender Personen:

 Henner Berzau (1921–2008), deutscher Dialektdichter und Musiker
 Iris Goerke-Berzau (* 1957), deutsche Juristin und Richterin